Huttunen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eevi Huttunen (1922-2015), patineuse de vitesse finlandaise
Erkki Huttunen (1901-1956), architecte finlandais
Evert Huttunen (1884-1924), journaliste et homme politique finlandais
 (née en 1969), femme politique finlandaise
 (1880-1947), tireur sportif finlandais
 (né en 1994), pilote de rallye finlande
 (né en 1941), médecin et scientifique finlandais
, éditeur-en-chef finlandais

 (1871-1932), homme politique finlandais
 (né en 1973), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois